Kresek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kresek (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Kresek, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar